Cochrane kan syfta på:

Cochrane Collaboration – ideell organisation som organiserar relevanta randomiserade kontrollerade undersökningar inom hälsovården
Cochrane Library - samling databaser för medicin och andra hälsovårdsspecialiteter som tillhandahålls av Cochrane Collaboration

Geografi

Chile 

 Cochrane (kommun), Región de Aisén, Provincia Capitán Prat, 
 Cochrane (ort i Chile, Región de Aisén, Provincia Capitán Prat, lat -47,26, long -72,57),

Kanada 

 Cochrane, Ontario, 
 Cochrane, Alberta,

USA 

 Cochrane, Wisconsin, ort, Buffalo County, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar